Ixtla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ixtla, Guerrero, Atoyac de Álvarez, 
 Ixtla, San Luis Potosí, Tamazunchale, 

Robotskapade Mexikoförgreningar